Weißbart ist Teil des Namens folgender Tiere:

 Weißbart-Ameisenwürger
 Weißbart-Seeschwalbe
 Weißbart-Stummelaffe

Siehe auch:
 Weissbarth
 Weisbart
 Weisbarth